Der Weihnachtswunsch bezeichnet:

 Der Weihnachtswunsch (1950), US-amerikanischer Spielfilm von Irving Pichel
 Der Weihnachtswunsch (2007), US-amerikanischer Spielfilm von Salvatore Stabile
 Der Weihnachtswunsch (2008), US-amerikanischer Spielfilm von George Erschbamer

Siehe auch:

 Mein Weihnachtswunsch, US-amerikanischer Spielfilm von Robert Lieberman aus dem Jahr 1991